І́гор Станісла́вович Шевче́нко ( — ) — полковник (посмертно), Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Життєвий шлях 
У 2003 році Ігор Шевченко закінчив Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

В рамках військової служби перебував на офіцерських посадах начальника відділення штабу, начальника зміни та начальника групи відділу різних військових частин, офіцера та старшого офіцера відділу управління ГУР МОУ.

Брав участь у миротворчих операціях у Республіці Ліберії та Косово.

Бойовий шлях 

10 лютого 2015-го близько 12:30 російські збройні формування з боку Горлівки з РСЗВ «Смерч» обстріляли місто Краматорськ 300-міліметровими снарядами, які влучили в район аеродрому та у житловий сектор. Тоді ж загинули Євген Бушнін, Володимир Глубоков, Віктор Дев'яткін, Володимир Довганюк, Денис Жембровський, Михайло Ілляшук, Сергій Хаустович, Сергій Шмерецький, 29 вояків зазнали поранень.

Без Ігоря лишились дружина, дочка, батьки, брат.

Похований в Києві на Лісовому військовому кладовищі.

Джерела 
 Шевченко Ігор Станіславович 

Уродженці Києва
Українські миротворці
Відповідальні службовці Головного управління розвідки Міністерства оборони України
Померли в Краматорську
Поховані на Лісовому кладовищі Києва